Wien může znamenat:

 Vídeň, rakouské hlavní město

příjmení
 Max Wien (1866–1938), německý fyzik, který se zabýval elektromagnetickým zářením
 Wienův můstek na měření kapacit a frekvencí
 Wilhelm Wien (1864–1928), německý fyzik, laureát Nobelovy ceny
 Wienův posunovací zákon
 Wienova konstanta